Ра́йка:

 Райка — община на северо-западе Венгрии.
 Райка — одно из названий яблони сливолистной (яблони китайской сливолистной или яблони кита́йской), а также мелкоплодных сортов созданных с участием этого вида (китайки или райские яблони).
 Райка — сокращение от женского имени Раиса.

См. также 
 Дети райка